Зараза — багатозначний лайливий термін у висловах українців.
 Невдоволення кимось у певній ситуації.
 Зараза — щось негативне, що може поширюватися. Те ж саме, що й Інфекція.
 Зараза — американський фільм 2011 року.

Посилання 
Зараза  //